Il doppio  del Malaysian Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

I detentori del titolo erano František Čermák e Michal Mertiňák, ma quest'ultimo ha deciso di non partecipare; Čermák partecipa insieme a Filip Polášek.

Eric Butorac e Jean-Julien Rojer hanno sconfitto in finale František Čermák e Filip Polášek per 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (semifinale)
 Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (campioni)

 František Čermák /  Filip Polášek (finale) 
 Scott Lipsky /  Rajeev Ram (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Malaysian Open 2011
ATP World Tour 2011